Прохоров Пётр Николаевич () — земский доктор, ученый, просветитель, надворный советник, изобретатель паровой дезинфекционной камеры (прохоровской камеры), лепролог. В его честь названа Кингисеппская (Ямбургская) межрайонная больница. Автор капитального труда «Биологические основы медицины». Соучредитель «Общества по борьбе с проказой в С. Петербургской губернии».

Биография 
Родился 12 января 1852 года в усадьбе Насонки Костромской губернии, недалеко от города Нерехта. Окончил Костромскую гимназию. С 1870 по 1875 годы учился в Московском университете на медицинском факультете.

С 1875 по 1881 годы служил на Сахалине (военный пост Корсаков) военврачом в 4-м Восточно-Сибирском линейном батальоне. В 1876-ом году родилась дочь, Наталья Петровна Прохорова (1876—1942).

Со второй половины 1881 года работал в одной из клиник Военно-Медицинской Академии, ведет научную деятельность. В марте 1883 года защищает диссертацию на степень доктора медицины по теме «Новый эвдиометрический способ определения кислорода в воздухе». В мае 1883 года) года приезжает в Ямбург и занимает должность земского врача.

К 1907 году в Ямбургском уезде стараниями Петра Николаевича было построено 5 земских больниц, 7 фельдшерских пунктов, лепрозорий «Крутые Ручьи»(1894).

На посту председателя общества «Просвещение» им было инициировало открытие 1 октября 1907 года Коммерческого училища — первого среднего учебного заведения в Ямбурге. Две стипендии были учреждены имени П. Н. Прохорова.

Пётр Николаевич являлся надворным советником, соучредителем «Общества по борьбе с проказой в С. Петербургской губернии».

В августе 1914 года Петр Николаевич добровольно отправился на фронт, став начальником санитарного поезда. В начале 1917 года возвратился в Ямбург уже тяжело больным. Умер в конце августа 1920 года. Похоронили 27 августа 1920 года, на городском кладбище.

Память 
Решением Ямбургского исполкома от 27 августа 1920 года городской больнице, где проработал Пётр Николаевич, было присвоено имя П. Н. Прохорова. Больница просуществовала до января 1944 года, когда была сожжена отступающими немецкими войсками. С возведением нового корпуса с января 1980 года по решению исполкома Кингисеппского городского Совета депутатов трудящихся больница вновь носит имя Петра Николаевича — ГБУЗ Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница им. П. Н. Прохорова».

В честь Петра Николаевича установлена памятная доска как основателю системы здравоохранения в Ямбургском уезде.

12 января 2012 года, в 160-летие со дня рождения Петра Николаевича Прохорова на его могиле, на старом городском кладбище, медицинский персонал города почтил память патриота ямбургской земли.

25 февраля — 30 марта 2017 году в Кингисеппском историко-краеведческом музее проходила выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная 165 — летию со дня рождения Петра Николаевича Прохорова.

Родственники 
 Ольга Николаевна Языкова (Прохорова) (10.02.1846-1942) — учитель
 Анастасия Сергеевна Руднева (ум в 1921) — жена
 Андрей Петрович Прохоров(1882—1941) — старший сын
 Борис Петрович Прохоров (1886—1975) — младший сын
 Борис Борисович Прохоров (14.10.1936) — внук.

Вклад в науку 
Пётр Николаевич является изобретателем паровой дезинфекционной камеры (прохоровской камеры).

Библиография 
 Прохоров П. Н. О противугигиенических обрядах при праздновании дня Прасковьи-Пятницы в селе Ильяши Ямбургского уезда Петербургской губернии//Здоровье, 1883. № 41.
 Прохоров П. Н. Доклад по аптечному делу , 1886.
 Прохоров П. Н. Паровая дезинфекционная камера  — Санкт-Петербург: Типография И. Н. Скороходова, 1893.
 Прохоров П. Н. Биологические основы медицины/ [Соч.] Д-ра мед. П. Н. Прохорова. Выпуск 1/издание В. И. Базилевского — Санкт-Петербург: Типография И. Н. Скороходова, 1896. — 3 т.
 Прохоров П. Н. Биологические основы медицины/ [Соч.] Д-ра мед. П. Н. Прохорова. Выпуск 2/издание В. И. Базилевского — Санкт-Петербург: Типография И. Н. Скороходова, 1898. — 3 т.
 Прохоров П. Н. Биологические основы медицины/ [Соч.] Д-ра мед. П. Н. Прохорова. Выпуск 3/издание В. И. Базилевского — Санкт-Петербург: Типография И. Н. Скороходова, 1899. — 3 т.
 Прохоров П. Н. О возможности расширить пределы нашего зрения, в связи с оценкой значения для фотографии в частности и для естествознания вообще, цветоделительного способа Буринского / [Соч.] Д-ра П. Н. Прохорова. — Санкт-Петербург : К. Л. Риккер, 1899. — 17 с. : ил.
 Прохоров П. Н. Система терапевтических единиц skt : (Санаторий — килограмм — время) : Опыт введения в медицину мат. метода / [Соч.] Д-ра мед. П. Н. Прохорова. Вып. 1-. — Санкт-Петербург : Н. А. Богданов, 1906. — 23.
 Прохоров П. Н. Библейская проказа в Санкт-Петербургской губернии. Меры борьбы с ней, начиная с древних времен // СПб Земский вестник, 1910.
 Программа лекции доктора медицины Прохорова П. Н.  — Санкт-Петербург, 14.03.1910

Примечания

Литература 

 Белобородов А. 175 лет на страже народного здравия [Ямбургская земская больница]//Восточный берег. — 2015. — № 11. — С.19;
 Бржеский В. Не жалея себя [имя доктора П. Н. Прохорова присвоено Кингисеппской центральной районной больнице] // За коммунизм. — 1980. — 10 февр.;
 Власов Д. Святой доктор земли Ямбургской//Восточный берег. — 2017. — № 10. — С.13;
 Власов Д. Успели построить всего половину… // Вост. берег. — 2012. — № 6. — С.24;
 Власов Д. Ямбургская колония прокаженных // Вост. берег. — 2010. — № 49. — С.18;
 Ефимов А. Доктор Прохоров: Из истории Ямбургского уезда//За коммунизм. — 1970. — 21 июля;
 Земский врач: К 150-летию Петра Николаевича Прохорова//Восточный берег. — 2002. — № 2 — С.8;
 Казакова Т. Врачу, ученому, земскому деятелю: 155 лет земскому врачу П. Н. Прохорову//Время. — 2007. — 17 января. — С.2;
 Казакова Т. Сгорая сам, светил другим // Время. — 2002. — 16 янв. — С.3;
 Князева И. Доктор Прохоров // Вост. берег. — 2012. — № 3. — С.14;
 Петр Николаевич Прохоров: 1852—1920//Восточный берег. — 1996. — № 9. — С.12;
 Прохоров Б. Б., Тринев В. П. Земский врач Петр Николаевич Прохоров// Московский журнал. − 2001. — № 6. — С.22-27;
 Прохоров П. Н. // С.-Петербургский земский вестник. — 1907 (май). — С.113,118;
 Тринев В. П. Доктор Прохоров // За коммунизм. — 1977. — 15 янв;
 Тринев В. П. Достойные доброй памяти // Время. — 1992. — № 20;
 Тринев В. П. Земский врач //Вост.берег. — 2002. — № 2;
 Тринев В. П. Открытое письмо главе города и района А. И. Невскому об увековечивании имени П. Н. Прохорова в топонимике города Кингисеппа // Вост.берег. — 2009. — № 48;
 Тринев В. П. Служение любви и сострадание // Время. — 2001. — № 96-99; 2002. — № 1-8;
 Тринев В. П. Ямбургское коммерческое //Вост.берег. — 2002. — № 42;
 Ямбургская колония «Крутые ручьи»//Вести. — 2006. — 13 мая. — С.5;
 Прохоров Б. Б. Жил-был доктор: история земского врача Петра Николаевича Прохорова, написанная его внуком Б. Б. Прохоровым. — Москва-Кингисепп, 2007;
 Тринев В. П. Светя другим, сгораю сам: историко-биографический очерк // История. Память. Современность. IV Ямбургские чтения. Кингисеппский филиал ЛГУ им. А. С. Пушкина. — СПб, 2009.
 Гриненко А. Я. Медицина Ленинградской области: (ист. очерк) / А. Я. Гриненко и др. — СПб.: Гиппократ, 2004. — С. 194—195$
 Окунев А. Ю. и др. Здравоохранение Ленинградской области: истоки, развитие, современность / А. Ю. Окунев, А. А. Чумичева, В. Л. Попов и др. — СПб. : Гиппократ, 2010.- 91, 102, 627, 630, 632, 633$
 Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки / А. Шевченко. — СПб.: Химиздат, 2007. — С. 130.
 Кингисепп: вчера, сегодня, завтра: (по страницам печати 2007 года) / МУК "Кингисеп. центр. гор. б-ка; сост. Л. Д. Прокопова. — Кингисепп, 2008. — С. 1.
 Френкель З. Г. Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути/ Публ., сост., коммент. и вступ. ст. Р. Б. Самофал. — СПб.: Нестор-История, 2009. — 696 с., ил.
 Пётр Николаевич Прохоров/Имена на карте Ленинградской области 2011 г.: краеведч. календарь // Краеведч. отд. ЛОУНБ; сост. И. А. Воронова, Н. П. Махова; под ред. Т. Н. Беловой, В. А. Топуновой; отв. за вып. Л. К. Блюдова. — СПб., 2010. — С.83-84 — 107с.

 

Врачи Российской империи
Надворные советники